Карл Крюгер: Крюгер, Карл (1765—1828) — немецкий актёр.
 Крюгер, Карл (1796—1874) — немецкий филолог.
 Крюгер, Карл (1894—1979) — американский дирижёр.
 Крюгер, Карл (род.1953) — немецкий боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр в Москве.